Akiyama kan som auktorsförkortning betyda:

 Shinobu Akiyama
 Shigeo Akiyama

Robotskapade auktorsförkortningar